На першому місці () — дебютный альбом украинской группы Крихітка Цахес. Релиз состоялся в 2005 году.
Альбом стал одним из best-seller-ов в украинской рок-музыке 2005 года и стал революционным с точки зрения эволюции женской рок-музыки на Украине. Влияние этой пластинки сказалось н молодых украиноязычных авторах, в частности на творчестве групп «Бажана», группы «Эфир», «Preasley», «С. К. А.Й» и других. «На першому місці» также называют ключевым для развития феминистического ответвления в украинской музыкальной лирике, наряду с произведениями групп «Фактично Самі», «Quarpa» и другие.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 Крихітка Цахес
 Отзывы в прессе и краткая биография Крихітка Цахес на сайте Афиша. Днепропетровск.

Альбомы группы «Крихітка Цахес»
Альбомы 2005 года